Slovo doga může označovat:
 doga (pes) – velké psí plemeno, např.:
 argentinská doga
 bordeauxská doga 
 dánská doga – broholmer
 kanárská doga
 malorská doga 
 německá doga
 tibetská doga

příjmení osob
 Eugen Doga – moldavský hudební skladatel
 Alessandro Doga – italský fotbalista

jiný význam
 doga (jazyk) – austronéský jazyk
 Doga (hudební skupina) – česká hardrocková skupina

Podobný název 
 Doğa – turecké jméno
 Doğa Kaya – turecký fotbalista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení